Гран-при Японии  года — пятнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошла с 2 по 4 октября 2009 года на трассе Судзука.

Квалификация

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—53 Себастьян Феттель

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
Октябрь 2009 года
Спорт в Японии в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке